Adela Capeto, Adela de Francia o Adela de Flandes, conocida también como Santa Adela o Adela de Messines, (1009 - Messines, ) fue la segunda hija de Roberto II el Piadoso y de Constanza de Arlés. Como dote a su futuro marido recibió de su padre el título de condesa de Corbie .

Familia 

Fue miembro de la Casa de los Capetos, los gobernantes de Francia. Como esposa de Balduino V de Flandes, fue condesa de Flandes desde 1036 hasta 1067.

Se casó por primera vez en 1027 con el duque Ricardo III de Normandía (997-1027), inmediatamente fallecido. Tras enviudar se volvió a casar en 1028 en París con Balduino V de Flandes (1012-1067). Sus hijos fueron:

 Balduino VI de Flandes (1030-1070), conde de Flandes y por matrimonio conde de Henao.
 Matilde de Flandes (1032-1083), casada en 1052 con Guillermo duque de Normandía y futuro rey de Inglaterra.
 Roberto I de Flandes (1033-1093), conde de Flandes tras la batalla de Cassel que puso fin a la guerra de sucesión de Flandes, en la que su madre apoyó a su nieto, Arnulfo III de Flandes, hijo de Balduino, se opuso a las pretensiones de Roberto de hacerse con la titularidad del condado e inclinó a Felipe I de Francia a ayudar a Arnulfo.
 Enrique de Flandes (c. 1035).
 Ricardo de Flandes (c. 1050-1105).

La influencia política 
A la muerte de su hermano, Enrique I de Francia, la tutela de su hijo Felipe I recayó en su viuda, Ana de Kiev, y en su tío, Balduino V, el marido de Adela, por lo que entre 1060 y 1067 actuaron como regentes de Francia.

Influencia de la Iglesia 

Adela tuvo gran interés en el sostenimiento de la Iglesia junto con su marido Balduino V, llamado el Piadoso, fundador de varias colegiatas. Directa o indirectamente, fue responsable de la fundación de los colegios de Aire (1049), Lille (1050) y Harelbeke (1064), así como las abadías de Messines (1057) y Ename (1063). A la muerte de Balduino en 1067, se trasladó a Roma, donde tomó el velo de monja de manos del papa Alejandro II y se retiró al convento benedictino de Messines, cerca de Ypres. Allí murió, siendo enterrada en el mismo monasterio. Honrada como santa de la Iglesia católica, el día de su conmemoración es el 8 de septiembre.

Ancestros

Enlaces externos

Referencias 

Hijas de Francia de la dinastía de los Capetos
Hijas de Francia del siglo XI
Duquesas de Francia del siglo XI
Duquesas de Normandía

Duquesas consortes del siglo XI
Condesas de Francia del siglo XI
Condesas consortes de Flandes

Consortes de la dinastía de los Capetos
Nobles de Bélgica del siglo XI
Nacidos en París